Се Шувэ́й (; ) — тайваньская теннисистка; победительница четырёх турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2013, 2019, 2021, Открытый чемпионат Франции-2014); финалистка одного турнира Большого шлема в женском парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2020); победительница одного Итогового турнира WTA (2013) и финалистка трёх Итоговых турниров WTA (2014, 2019, 2021) в парном разряде; победительница 33 турниров WTA (из них три в одиночном разряде); бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге.

В юниорах: финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2002); бывшая пятая ракетка мира в юниорском парном рейтинге; бывшая девятая ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.

Общая информация 
Уроженка Гаосюна — одна из шести детей слесаря Се Цзылуна и домохозяйки Хэ Фомжу. Соответственно, у неё есть сестра Шуин и четверо братьев: Чжэньянь, Чжэньпон, Чжэньин и Чжэньань.

Отец впервые привёл дочь на корт в пять лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Начало карьеры 

Се Шувэй обратила на себя внимание специалистов ещё на этапе юниорской карьеры. В 2001 году она начала завоёвывать титулы на турнирах серии ITF. Победив в 28 матчах подряд, Се Шувэй установила рекорд беспроигрышной серии одиночных игр, проведённых в рамках этих соревнований, который продержался девять лет.

В сентябре 2001 года тайваньская спортсменка дебютировала на соревнованиях WTA, приняв участие в турнире на Бали. Попав в основную сетку по результатам квалификационных выступлений, она смогла пройти в полуфинал турнира. В ноябре 2001 года Се Шувэй вышла в четвертьфинал турнира в Паттайе. В 2002 году ей удалось выйти в финал Открытого чемпионата Франции среди девушек.

В начале октября 2004 года вместе с соотечественницей Чжуан Цзяжун вышла в финал парных состязаний турнира в Сеуле, который стал для неё первым на турнирах WTA.
В январе 2005 года, также в парном разряде, Се Шувэй дебютировала в основных соревнованиях серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате Австралии в паре с . Летом она успешно выступила в цикле турниров ITF, выиграв четыре одиночных и четыре парных титула на турнирах с призовым фондом в 25 тысяч долларов. На Открытом чемпионате США представительница Тайваня пробилась через квалификацию в основной турнир, где в первом раунде проиграла Катарине Среботник. В июне 2006 года, пройдя квалификационные состязания, вышла на Открытый чемпионат Франции и также проиграла на начальной стадии. На дебютном Уимблдонском турнире в первом раунде Се Шувэй уступила испанке Анабель Медине Гарригес. В следующий раз в основной сетке одиночного турнира серии Большого шлема она играла в 2007 году на Открытом чемпионате Франции, где вновь проиграла в самом начале соревнований, на этот раз Хиселе Дулко. С тем же результатом она участвовала в розыгрыше Уимблдонского турнира 2007 года. В сентябре Се Шувэй завоевала свой первый титул на турнирах WTA в парном разряде, победив вместе с Чжуан Цзяжун в Пекине. Через неделю после этого пара из Тайваня завоевала звание чемпионок на турнире в Сеуле.

2008—2012 

В 2008 году Се Шувэй добилась прогресса. На Открытом чемпионате Австралии, начав с трёх квалификационных раундов, она впервые смогла пройти до четвёртого раунда, где уступила Энен, Жюстин. На кортах Ролан Гаррос Се Шувэй проиграла в первом раунде, а на Уимблдоне прошла во второй раунд. Такого же результата она достигла и на Открытом чемпионате США, где начинала с квалификации. В сентябре в паре с китаянкой Пэн Шуай Се Шувэй завоевала трофей турнира на Бали. Через две недели ещё одну парную победу она одержала на турнире в Сеуле, выступая на этот раз с Чжуан Цзяжун. В октябре эта тайваньская пара смогла победить и у себя на родине — на 100-тысячнике ITF в Тайбэе. По итогам сезона 2008 года Се Шувэй смогла впервые в карьере финишировать в Топ-100 женского мирового рейтинга.

В начале 2009 года Пэн Шуай и Се Шувэй выиграли парный приз турнира в Сиднее. На Открытом чемпионате они смогли выйти в четвертьфинал, в то время как в одиночных соревнования Се Шувэй выбыла в первом же раунде. В мае спортсменок ждал успех на турнире серии Премьер 5 в Риме. В финале они выиграли у пары Даниэла Гантухова и Ай Сугияма. На Открытом чемпионате Франции китайско-тайваньская пара пробилась в полуфинальную стадию. В октябре того же года Се Шувэй и Пэн Шуай добавили в свой актив чемпионство на турнире в Пекине. Успешные выступления в парном разряде позволили Се по итогам сезона занять 9-ю строчку соответствующего рейтинга, однако в одиночных выступлениях она опустилась в рейтинге в четвёртую сотню.

В сезоне 2010 года Се Шувэй в основном выступала в парных соревнованиях, но по сравнению с предыдущим сезоном её результат несколько ухудшился, и она заняла по итогам 46-е место в парном рейтинге. На Австралийском чемпионате 2011 года в паре с Чжуан Цзяжун она дошла до 1/4 финала. В течение сезона Се Шувэй играла стабильно, но первый титул WTA смогла выиграть в сентябре на турнире Гуанчжоу, где она выступила в альянсе с Чжэн Сайсай. В 2011 году она также предпринимала попытки улучшить игру в одиночных состязаниях и выиграла три турнира из серии ITF, но максимально на тот момент смогла вернуться в конец второй сотни мировой классификации.

В феврале 2012 года в Паттайе, начав с квалификационных соревнований, после долгого перерыва Се Шувэй смогла выйти в полуфинал турнира WTA. Это выступление ознаменовало её самый успешный сезон в одиночных турнирах. В начале марта она завоевала свой первый титул WTA в одиночном разряде, победив в Куала-Лумпуре Петру Мартич, которая отказалась от продолжения встречи в третьем сете (2:6, 7:5, 4:1 — отказ). На Открытом чемпионате Франции тайваньская теннисистка выбыла в первом раунде, уступив итальянке Флавии Пеннетте. В июне на травяном турнире в Бирмингеме она прошла в четвертьфинал, а в парном розыгрыше совместно с Тимеей Бабош выиграла главный приз соревнований. На Уимблдонском турнире Се Шувэй смогла дойти до третьего раунда, где путь дальше ей преградила Мария Шарапова. После Уимблдона она приняла участие на летних Олимпийских играх в Лондоне. В одиночном турнире Се Шувэй в первом раунде уступила своей частой партнёрше по парным выступлениям Пэн Шуай, а в парном турнире в дуэте с Чжуан Цзяжун дошла до четвертьфинала. На Открытом чемпионате США она выбыла в первом раунде, но в парном разряде ей удалось выйти в полуфинал в партнёрстве с Анабель Мединой Гарригес. После выступлений в США Се Шувэй победила на 100-тысячнике ITF в Нинбо. Затем в основных соревнованиях WTA она выиграла титул на турнире в Гуанчжоу, переиграв в финале Лору Робсон (6:3, 5:7, 6:4). В октябре тайваньская спортсменка выиграла ещё один 100-тысячник ITF, который проходил в Сучжоу. Сезон она завершила на 25-й строчке одиночного рейтинга.

2013—2016 (победы на Уимблдоне и Ролан Гаррос, первая ракетка мира в парах) 
На Открытом чемпионате Австралии 2013 года Се Шувэй вышла во второй раунд, где уступила Светлане Кузнецовой. В марте она прошла в четвертьфинал в Куала-Лумпуре, где годом ранее была победительницей. В мае с Пэн Шуай она завоевала парный титул престижного турнира в Риме, который стал для Се Шувэй десятым на парных турнирах WTA. На Открытом чемпионате Франции Се Шувэй проиграла в первом раунде Марии Шараповой. На Уимблдонском турнире ей удалось выиграть стартовый матч, но следующий она проиграла Ализе Корне. Главный же успех пришёл к ней в парных соревнованиях. Успешно пройдя всех своих соперниц по сетке Уимблдона, Пэн Шуай и Се Шувэй смогли выиграть первый в карьере титул на турнирах серии Большого Шлема. Шувэй стала первой представительницей Тайваня, выигравшей Уимблдонский турнир. После этого выступления она вошла в Топ-10 парного рейтинга, заняв 9-е место.

Следующей успех к Пэн и Се пришёл на турнире в Цинциннати, где они выиграли третий совместный титул в сезоне. На Открытом чемпионате США они вышли в четвертьфинал, а в одиночном разряде Се Шувэй смогла пройти только во второй раунд. В сентябре Пэн и Се выиграли парные состязания турнира в Гуанчжоу. Пройдя отбор по итогам сезона на Итоговый турнир WTA, их пара смогла выиграть эти соревнования, переиграв в финале российский дуэт Елена Веснина и Екатерина Макарова. 2013 год Се Шувэй завершила на третьей строчке парного рейтинга, а в одиночных выступлениях она финишировала в Топ-100, заняв в итоге 85-е место.

На Открытом чемпионате Австралии 2014 года Се Шувэй выбыла в первом раунде. В феврале совместно с Пэн Шуай она выиграла парный трофей турнира серии Премьер 5 в Дохе. Следующего успеха они добились на турнире серии Премьер высшей категории, который проходил в марте в Индиан-Уэллсе. 12 мая 2016 года Се Шувэй, благодаря своим успешным выступлениям в основном в альянсе с Пэн Шуай, возглавила мировой парный рейтинг, став 32-й теннисисткой, кому это удалось сделать, и первой представительницей Тайваня на вершине мировой классификации. Находясь в хорошей форме, Пэн Шуай и Се Шувэй уже в качестве фаворитов выиграли Открытый чемпионат Франции, обыграв в финале вторую сеяную пару Роберта Винчи — Сара Эррани. Этот титул стал вторым для них на турнирах серии Большого шлема.

На Уимблдонском турнире им не удалось защитить титул победительниц — Пэн и Се выбыли в третьем раунде. В одиночном розыгрыше турнира Се Шувэй проиграла в первом раунде. В концовке сезона Пэн и Се вышли в финал Итогового турнира WTA, где проиграли паре Кара Блэк — Саня Мирза. В парном рейтинге по итогам сезона Се Шувэй финишировала на 5-м месте.

После двух успешных сезонов 2013 и 2014 годов результаты Се Шувэй ухудшились. На Открытом чемпионате Австралии 2015 года её лучшим результатом стал выход в полуфинал смешанных соревнований, где она выступила с уругвайцем Пабло Куэвасом. В марте на турнире в Куала-Лумпуре она смогла пройти в полуфинал одиночных соревнований. На Открытом чемпионате Франции в парном розыгрыше она выступила с итальянкой Флавией Пеннеттой и не смогла выиграть, дойдя, как и в предыдущем сезоне, до четвертьфинала. Также Пеннетта и Се выступили на Уимблдонском турнире, а в одиночных соревнованиях тайваньская теннисистка выступила, пройдя квалификационный отбор, и завершила выступления во втором раунде. На турнире в Токио, который проходил в середине сентября, ей удалось дойти до четвертьфинала. В ноябре она победила на 100-тысячнике ITF в Нанкине.

На Открытом чемпионате Австралии сезона 2016 года во втором раунде Се Шувэй легко проиграла лидеру женского тенниса Серене Уильямс. В феврале, выступая на родине, на турнире в Тайбэе она сумела выйти в полуфинал. Перейдя на грунт, в апреле Се вышла в 1/4 финала турнира в Праге. На Открытом чемпионате Франции в первом раунде она выбила из борьбы испанку Лару Арруабаррену, а во втором уступила чешке Петре Квитовой. Выбыв с Ролан Гаррос, она приняла участие в 100-тысячнике ITF в Марселе, где дошла до финала в одиночном и выиграла титул в парном разряде. На Уимблдоне представительница Тайваня проиграла в первом раунде в обоих разрядах. Также на старте она уступила и на Открытом чемпионате США. В декабре Се Шувэй смогла победить на 100-тысячнике из цикла ITF в Дубае. Сезон она закончила в конце топ-10 одиночного и парного рейтингов.

2017—2019 (победа на парном Уимблдоне) 

Первый парный титул в сезоне 2017 года Се завоевала в феврале на зальном турнире в Будапеште совместно с Оксаной Калашниковой. В апреле в паре с румынкой Моникой Никулеску она взяла титул на грунтовом турнире в Биле. В первом раунде Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде Се Шувэй впервые смогла обыграть теннисистку из топ-10. Она нанесла поражение № 8 в мире Йоханне Конте и в целом смогла пройти в третий раунд. В июле Се удалось выйти в четвертьфинал турнира в Наньчане. В парном разряде в августе она в партнёрстве с Никулеску вышла в финал турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В концовке сезона Се Шувэй в одиночном разряде смогла выйти в финал турнира младшей серии WTA 125 в Хуахине.

2018 год Се Шувэй начала с выхода в полуфинал турнира в Окленде, в котором она проиграла победительнице турнира Юлии Гёргес из Германии со счётом 1:6, 4:6. На Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде Се Шувэй повторила свой лучший результат десятилетней давности и сыграла в четвёртом круге, где уступила Анжелике Кербер из Германии. По ходу турнира теннисистка из Тайваня сумела переиграть Чжу Линь из Китая, третью сеянную Гарбинье Мугурусу из Испании и Агнешку Радваньскую из Польши. В парном разряде совместно с Пэн Шуай дошла до полуфинала, что было её лучшим достижением на кортах Мельбурна на тот момент. В марте на крупном турнире в Индиан-Уэллсе она сыграла в паре с Барборой Стрыцовой, что принесло успех — они смогли стать чемпионками данного турнира. Титул стал 20-м в карьере теннисистке из Тайваня, завоеванным в парном разряде в WTA-туре.

В мае 2018 года Се Шувэй на турнире в Рабате (Марокко) дошла до полуфинала, где проиграла бельгийке Элизе Мертенс в двух сетах. На Уимблдонском турнире в июле ей удалось в третьем раунде переиграть № 1 в мире на тот момент Симону Халеп (3:6, 6:4, 7:5) и впервые сыграть в четвёртом раунде в одиночном разряде. В матче за выход в 1/4 финала она уступила Доминике Цибулковой в двух сетах. В сентябре Се выиграла турнир в Хиросиме (Япония), переиграв в финале американку Аманду Анисимову в двух сетах. Этот титул стал первым в одиночном разряде в WTA-туре с 2012 года. Сразу после этого успеха она дошла до полуфинала турнира в Сеуле (Южная Корея), в котором проиграла Айле Томлянович. В октябре Се сыграла в полуфинале турнира в Тяньцзине (Китай), но оказалась слабее Каролин Гарсии. К концу сезона она вошла в топ-30 одиночного рейтинга.

В январе 2019 года на турнире серии WTA в Окленде (Новая Зеландия) Се Шувэй дошла до полуфинала, где уступила теннисистке из Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 3:6. На Открытом чемпионате Австралии Се вышла в третий раунд. В феврале Се успешно выступила на Премьер-турнире в Дубае (ОАЭ). В одиночном разряде она смогла выйти в полуфинал, в котором уступила чешской теннисистке Петре Квитовой со счётом 6:3, 2:6, 4:6. На пути к полуфиналу Се Шувэй обыграла двух теннисисток из первой пятёрки мирового рейтинга: в третьем раунде Анжелику Кербер (№ 7 в мире) со счётом 5:7, 6:4, 6:0 и в 1/4 финала Каролину Плишкову (№ 5 в мире) — 6:4, 1:6, 7:5. В парном разряде с Барборой Стрыцовой ей удалось выиграть главный приз. В марте Се Шувэй на престижном турнире в Индиан-Уэллсе в матче третьего раунда смогла переиграть первую ракетку мира Наоми Осака (4:6, 7:6, 6:3), а затем Каролину Возняцки (6:3, 6:7, 6:2) и вышла в четвертьфинал, в котором уступила Анетт Контавейт (6:3, 2:6, 5:7). Результаты позволили Се переместиться на 24-ю строчку в одиночном рейтинге (лучшее в карьере 23-е место в 2013 году).

В апреле 2019 года Се Шувэй дошла до четвертьфинала турнира в Рабате, где проиграла теннисистке из Великобритании Йоханне Конте. В мае на Премьер-турнире высшей категории в Мадриде она завоевала парный трофей в партнёрстве с Барборой Стрыцовой. В июне на турнире в Бирмингеме Се Шувэй и Барбора Стрыцова смогли также выиграть титул. Главный успех сезона их ожидал на Уимблдонском турнире. Се Шувэй и Барбора Стрыцова выступили в качестве третьей пары посева и смогли стать чемпионками Уимблдона, не отдав соперницам ни сета. Для Се это уже второй титул на Уимблдоне после победы в 2013 году с Пэн Шуай. Победа позволила ей подняться на пятое место в парном рейтинге. В одиночном разряде на Уимблдоне Се смогла доиграть до третьего раунда.

На Открытом чемпионате США 2019 года Се Шувэй проиграла во втором раунде Каролине Муховой из Чехии в трёх сетах. В концовке сезона в паре со Стрыцовой она приняла участие на Итоговом турнире WTA. Их пара смогла дойти до финала, в котором победу одержали Тимея Бабош и Кристина Младенович — 1:6, 3:6. По итогам сезона Се стала 32-й в одиночном и 4-й в парном рейтингах.

2020—2022 (третий титул на Уимблдоне и возвращение на вершину парного рейтинга, 1/4 финала в одиночках в Австралии) 
На старте сезона 2020 года Се Шувэй и Барбора Стрыцова выиграли парный приз турнира в Брисбене. На Открытом чемпионате Австралии им удалось выйти в парный финал, в котором они проиграли дуэту Тимея Бабош и Кристина Младенович — 2:6, 1:6. Несмотря на поражение в финале, заработанные в Мельбурне очки позволили Се Шувэй вернуться на первую позицию парного рейтинга впервые с июля 2014 года. Это второй по продолжительности разрыв в сроках нахождения на вершине парного рейтинга после Мартины Хингис. В феврале Се на одну неделю уступила первую строчку Кристине Младенович, но после побед со Стрыцовой на турнирах в Дубае и Дохе Се Шувэй вновь возглавила рейтинг и продержалась на вершине до февраля 2021 года. После паузы в сезоне Се Шувэй и Стрыцова смогли в сентябре выиграть парный титул в Риме.

В 2021 году Се Шувэй добилась успеха в одиночном разряде. В феврале она смогла впервые выйти в четвертьфинал Большого шлема — на Открытом чемпионате Австралии Се обыграла Цветану Пиронкову, № 9 в мире Бьянку Андрееску, Сару Эррани и Маркету Вондроушову. В борьбе за выход в полуфинал она проиграла Наоми Осака, ставшей впоследствии победительницей того розыгрыша турнира. Дальнейшие успехи по ходу сезона были связаны вновь с парным разрядом. В этом сезоне Се Шувэй играла в основном в партнёрстве с Элизе Мертенс. На Уимблдоне их пара смогла выиграть титул, ставший третьим в карьере Се Шувэй на этом турнире. В решающем матче они в трудной борьбе переиграли россиянок Елену Веснину и Веронику Кудерметову, взяв последний сет при счёте 9-7.

На Открытом чемпионате США 2021 года Мертенс и Се дошли до четвертьфинала. В октябре они выиграли парный приз перенесённого на осень турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. На Итоговом турнире WTA они смогли выйти в финал, где проиграли Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой (3:6, 4:6). На протяжении сезона Се Шувэй периодически возглавляла парный рейтинг, но в концовке упустила первую позицию и заняла итоговую третью строчку парного рейтинга.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (32)

Победы (27) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (5)

Победы (4)

Поражения (1)

Финалы Итогового турнира WTA в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (45)

Победы (30)

Поражения (15)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (39)

Победы (24)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 31 января 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счёта, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 

 Интервью сайту WTA

Теннисисты Тайваня
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде